Saadawi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Saadawi (* 1973), irakischer Autor
 Nawal El Saadawi (1931–2021), ägyptische Schriftstellerin, Feministin und Menschenrechtlerin